

Persone 
 Atsushi Itō (1964) – lottatore giapponese
 Atsushi Itō (1966) – sciatore giapponese
 Atsushi Itō (1983) – attore giapponese